Die AEGON Trophy 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 31. Mai bis 6. Juni 2010 in Nottingham stattfand und bei dem im Freien auf Rasen gespielt wurde.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug wie im Vorjahr insgesamt 42.500 Euro.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der ungesetzte Litauer Ričardas Berankis, der im Finale gegen den ebenfalls ungesetzten Japaner Gō Soeda in zwei Sätzen gewann. Es war Berankis erster Einzeltitel auf Challenger-Ebene. Der im Vorjahr siegreiche US-Amerikaner Brendan Evans trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

Die Doppelkonkurrenz gewannen die topgesetzten Briten Colin Fleming und Ken Skupski, die im Finale die an Position zwei gesetzten Eric Butorac und Scott Lipsky. Sie revanchierten sich damit für die Finalniederlage aus dem letzten Jahr, in dem sich die beiden US-Amerikaner noch durchsetzen konnten. Es war Flemings fünfter Karrieretitel bei einer Doppelkonkurrenz der Challenger-Kategorie und der erste in der Saison 2010. Für Skupski war es der achte Challenger-Doppeltitel seiner Karriere und sein zweiter Turniersieg in dieser Saison. Es war bereits der sechste gemeinsame Sieg der beiden Briten bei einem Challengerturnier neben zweier Siegen bei Turnieren der ATP World Tour 250-Kategorie.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 102 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 94 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 96 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Nottingham